Mycenaceae är en familj av svampar. Mycenaceae ingår i ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Svamparna är saprofyter eller parasiter med oftast krypande mycelium samt på olika sätt formade och anordnade konidiebärare.

Ett tidigare namn Favolaschiaceae myntades av Rolf Singer 1903.

Källor

Basidiesvampar
Mycenaceae